

Geografia

Austria 
 Bad Loipersdorf – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Loipersdorf-Kitzladen – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart

Słowacja 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Štvrtok na Ostrove

Inne 
 Loipersdorf - terma